Агнеш Савай була чинною чемпіонкою, але замість цього турніру вирішила взяти участь у Mutua Madrileña Madrid Open 2011.

Луціє Градецька здобула титул, у фіналі перемігши Паулу Ормаечеа 4–6, 6–3, 6–2.

Сіяні гравчині 

  Луціє Градецька (переможниця)
  Роміна Опранді (півфінал)
  Андреа Главачкова (1-ше коло)
  Патріція Майр-Ахлайтнер (чвертьфінал)

 Івонн Мойсбургер (півфінал)
 Місакі Дой (1-ше коло)
 Леся Цуренко (1-ше коло)
 Сабіне Лісіцкі (2-ге коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Strabag Prague Open